Gareth Edwards – rugbista gallese
 Gareth Edwards – regista britannico
 Gareth Edwards – produttore britannico
 Gareth Edwards – crickettista inglese nato del 1973
 Gareth Edwards – crickettista gallese nato del 1976